Nantes, een stad in Frankrijk
 FC Nantes, een voetbalclub in deze stad
 Nantes (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Nantes (lied), een lied van de Franse zangeres Barbara